

Ожидаемые события 
 27 мая — перигелий кометы 27P/Кроммелина.
 7 ноября — Прохождение Меркурия по диску Солнца.

Без точных дат 
Открытие станций Кольцевой линии Санкт-Петербурга: Большеохтинская, Ладожская, Дальневосточный проспект.

См. также

Примечания